Milow kan syfta på:

Orter 
 Milow, Mecklenburg-Vorpommern, kommun i Mecklenburg-Vorpommern, Tyskland.
 Milow, Milower Land, huvudort i kommunen Milower Land, Brandenburg, Tyskland.
 Milow, Uckerland, ort i kommunen Uckerland, Brandenburg, Tyskland.
 Milow, nuvarande Salessje, Kaliningrad, ort i Kaliningrad Oblast, Ryssland.

Personer 
 Keith Milow (född 1945), brittisk konstnär.
 Michael Paul Milow (född 1967), tysk skådespelare.
 Stephan Milow, pseudonym för Stephan von Millenkovich (1836–1915), österrikisk författare.
 Vladimir Stanislavovitsj Milov (född 1972), rysk politiker.
 Milow (född 1981), belgisk singer-songwriter.